The Wake – album brytyjskiej grupy IQ
 The Wake – album kanadyjskiej grupy Voivod